Osoby o nazwisku Stec:
 Adam Stec – polski specjalista w zakresie chorób wewnętrznych zwierząt
 Grzegorz Stec − polski malarz, grafik i poeta
 Marcin Stec – polski aktor filmowy i teatralny
 Mirosław Stec – polski prawnik, wykładowca akademicki
 Rafał Stec – polski dziennikarz sportowy
 Stanisław Stec – polski polityk, poseł na Sejm
 Stefan Stec – polski pilot myśliwski, twórca znaku biało-czerwonej szachownicy lotniczej
 Wojciech Stec – polski chemik
 Zbigniew Stec – polski malarz
 Zbigniew Stec (polityk) - polski polityk 
 Zbigniew Stec - polski kierowca rajdowy

Zobacz też:
 Steć – osoby o nazwisku Steć

Zobacz też 
STEC (strona ujednoznaczniająca)